Вольфганг Вальтер Пич (; 21 декабря 1930, Витгендорф — 29 декабря 1996, Лейпциг) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1965).

Учитель математики и физики. Чемпион ГДР (1949, 1959/1960, 1962 и 1967). В составе команды ГДР участник многих олимпиад (с 1952). В зональный турнир ФИДЕ в Мадриде (1960) — 8-е место. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Кечкемет (1962) — 7-8-е; Тбилиси (1965) — 4-5-е; Лейпциг (1965) — 1-е; Сараево (1966) — 5-6-е места.

Спортивные результаты

Литература

Ссылки 
 
 Карточка Вольфганга Пича на сайте OlimpBase.com 

Чемпионы ГДР по шахматам
Шахматисты Германии
Участники шахматных олимпиад